Ел Галан има више значења:

 Ел Галан (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Галан (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Галан (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику